Ectoplasme (biologie) : zone externe d'une cellule.
 Ectoplasme (parapsychologie) : manifestation fantomatique produite par un médium du corps duquel elle émane. Par extension, se dit au figuré d'une personne ou d'une organisation inconsistante, sans personnalité.

Voir aussi 
 « Ectoplasme », « ectoplasme à roulettes » et « bougre d'ectoplasme » font partie du vocabulaire du capitaine Haddock.
 Ectoplasma est le nom d'un Pokémon, dérivé d'ectoplasme.